Costantino XI Lascaris (1170-1205) – imperatore bizantino
 Costantino XI Paleologo (1405-1453) – imperatore bizantino